Magister (academie), een academische titel, beter bekend als Master (graad)
 Artium Liberalium Magister (A.L.M., ook wel L.A.M.), meester in de (zeven) vrije kunsten
 Sacrae Theologiae Magister (S.T.M.), een canonieke graad in de theologie
 Magister (band), een Vlaamse folkgroep van Pieter en Jonas De Meester
 Magister (software), elektronisch leer- en leerlingvolgsysteem
 Magister-generaal, benaming voor de generaal-overste van de orde van Dominicanen
 Novicemeester (Magister novitiorum) in een klooster van de Rooms-Katholieke Kerk
 Magister Ludi, de alternatieve titel van Hermann Hesses boek Das Glasperlenspiel of in het Nederlands: Het kralenspel

Romeinse tijd
 Ludi magister, een leraar in het oude Rome
 Magister equitum, meester van de ruiterij
 Magister officiorum, hofmaarschalk van het keizerlijk huis
 Magister militum, opperbevelhebber van het Romeinse leger